Hummersdorf ist der Name folgender Orte:

 Hummersdorf (Gemeinde Piesendorf), Ortschaft der Gemeinde Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hummersdorf (Gemeinde Bad Radkersburg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark